А́рни Ма́гнуссон (; 1663—1730) — исландский учёный, исследователь и собиратель старо-исландских рукописей. Основатель Арнамагнеанской коллекции.

Биография 

Арни Магнуссон — сын Магнуса Йоунссона и Ґудрун Кетильсдоттир, дочери архидьякона Кетиля Йоурундарссона из Гваммура. Среднее образование Арни Магнуссон получил в 1680—1683 гг. в древнем Скаульхольте, бывшем с 1056 года резиденцией исландских епископов. В 1683 году, вместе с отцом-прокурором, Арни уехал в Данию. Окончил Копенгагенский университет. Состоял профессором Копенгагенского университета. Позднее, прожив 10 лет в родной Исландии, успел собрать множество рукописей, документов и редких книг по истории острова. Пожертвованное им в университетскую библиотеку собрание, известное под именем Арнемагнеанского собрания, состоит из 2000 рукописей, 1600 исландских грамот и 4000 дипломов. Осуществил первую в Северной Европе перепись населения, проведя опись исландского населения, дворов и угодий.

Основная часть его коллекции пострадала во время Копенгагенского пожара 1728 года, когда дом Арни был объят пламенем. Друзья помогли ему спасти большую часть рукописей, но многое было утрачено (в том числе почти все старопечатные исландские книги). Сохранившиеся материалы Арни завещал Копенгагенскому университету. Копиист и рунолог  после пожара восстановил по памяти текст рукописи Саги о Битве на Пустоши, ибо как оригинал, так и только что выполненная им копия погибли в огне.

Примечания

Ссылки 
 

Учёные Дании
Учёные Исландии
Преподаватели Копенгагенского университета